Соревнования по бегу на 400 метров с барьерами у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 27, 28 и 30 сентября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в беге на 400 метров с барьерами являлся Карстен Вархольм из Норвегии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 49,30. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 40. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Карстен Вархольм — как действующий чемпион мира и победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 5 забегах вышли 39 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 400 метров с барьерами у мужчин состоялся 30 сентября 2019 года. Забег стал одним из самых ожидаемых на чемпионате мира 2019 года, поскольку в нём в очном противостоянии должны были встретиться 3 из 4 бегунов, преодолевавшие эту дистанцию быстрее 47 секунд. Карстен Вархольм и Рэй Бенджамин оформили данное достижение в 2019 году, а Абдеррахман Самба, выступавший перед родными трибунами, — годом ранее. При этом последний пропустил большую часть текущего сезона из-за травмы задней поверхности бедра (предыдущий старт в барьерном беге у него был 18 мая).

Именно эти три легкоатлета завоевали медали первенства, однако показанные ими результаты оказались далеки не только от мирового рекорда Кевина Янга, но и от их собственных достижений. Вархольм и Бенджамин оказались заметно быстрее остальных участников. К выходу на финишную прямую действующий чемпион мира имел небольшое преимущество над основным конкурентом, которое он смог не только сохранить, но и увеличить на заключительной стометровке. Самба долгое время оставался в тени и только благодаря мощному финишному ускорению смог переместиться с пятого места на третье.

Вслед за призовой тройкой плотной группой финишировали четыре бегуна, обеспечив общий высокий уровень показанных результатов. Финал в Дохе стал первым забегом в истории лёгкой атлетики, в котором семь человек «разменяли» 48,30.

Примечания

Ссылки 
 

бег
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике